Coen Boerman, wielrenner
 Herman Boerman, acteur
 Jan Boerman, componist
 Nora Boerman, hoorspelactrice
 Willem Boerman, economisch geograaf